Panna kan syfta på:

 Panna (anatomi) – övre delen av ansiktet
 Panna (djur) – ett släkte av fiskar
 Stekpanna – ett matlagningskärl
 Kaffepanna – ett matlagningskärl
 Värmepanna – en uppvärmningsanordning 
 Ångpanna – en uppvärmningsanordning

Geografi

Indien 

 Panna, Indien, ort, Madhya Pradesh, 
 Panna (distrikt), Madhya Pradesh,